Милица (Оборище, 1. маj 1986) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Стојанка Василева Караатанасова.

Дискографија

Албуми 
 -{Уникален}- (2010)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1986.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи